Abraham Fogelbaum (1915-1942), juriste belge assassiné par les nazis.
 Melania Fogelbaum (1911-1944), poétesse polonaise assassinée par les nazis.